Esporas-bravas é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Delphinium halteratum subsp. halteratum
 Linaria triornithophora
 Linaria amethystea subsp. amethystea